Кызыл-Туу () — село в Ат-Башинском районе Нарынской области Киргизской республики. Административный центр Кара-Коюнского аильного округа. СОАТЕ — 41703 211 849 00 0 .

Расположено в южной части Нарынской области в высокогорной зоне Киргизии в горах внутреннего Тянь-Шаня.

По переписи населения, в 2009 году в селе проживало 1704 человека.

Основу экономики села составляют главным образом скотоводство и частично земледелие.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Ат-Башинского района